Список альбомов № 1 в США в 1956 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США на физических носителях (грампластинки). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
Первое название чарта было Best-Selling Popular Record Albums. 24 марта 1956 года оно было изменено на Best-Selling Popular Albums. 7 июля 1956 года его снова измени ли на Best-Selling Pop Albums.

 24 марта первый регулярный еженедельный чарт возглавил альбом Belafonte певца Гарри Белафонте. Позднее в сентябре он снова возглавил чарт с альбомом Calypso.

Список альбомов № 1

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 1956 году (Billboard)
 1956 год в музыке

Примечания

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1956 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1956 года